Адельбе́рт фон Шами́ссо (, ; 1781—1838) — немецкий писатель, поэт и естествоиспытатель ( и ). Систематик высших растений, коллектор, флорист.

Полное французское имя на русском языке — Луи-Шарль-Аделаид де Шамиссо де Бонкур, или Людовик-Шарль-Аделаид де Шамиссо.

Биография 
Происходил из лотарингских дворян, его отец вместе со всей семьёй эмигрировал в Германию во время Французской революции, лишившей его всего имущества.

В 1796 году молодой Шамиссо получил звание пажа прусской принцессы Луизы. Окончив курс в гимназии в Берлине, поступил на прусскую военную службу (1801—1806). В 1801 году его родители, братья и сёстры вернулись во Францию, но сам Шамиссо остался в Пруссии, хотя и не без колебаний. К военной службе у него не было никакой склонности; он интересовался литературой и естествознанием, преимущественно ботаникой.

В 1803 году Шамиссо написал в стихах довольно ходульный драматический отрывок «Faust», который напечатал в изданном им вместе с Фарнхагеном фон Энзе, Гитцигом и другими «Musenalmanach auf das Jahr 1804» (Лейпциг; в следующие годы появились ещё два тома «Musenalmanach», в Берлине, причём к редакционному кружку присоединился Фридрих де ла Мотт Фуке).

В 1806 году Шамиссо находился в городе Гамельн (на Везере), капитулировавшим перед французами. Возмущённый постыдной сдачей, Шамиссо оставил военную службу и после двухлетних странствований по Германии и Франции получил место учителя гимназии в городе Наполеонвиль (в Вандее); через два года он потерял это место. В 1810 году отправился в Париж, где познакомился с А. В. Шлегелем и госпожой де Сталь, у которой провёл лето 1811 году в Коппе, на Женевском озере; здесь Шамиссо усердно изучал естественные науки и языки. Помимо этого у него в это время был роман с немецкой писательницей Хельминой Кристиной фон Шези.

Вернувшись в Берлин, он записался студентом медицины в университет, продолжая изучать ботанику и зоологию. Вместе с тем он печатал свои лирические стихотворения, вызывавшие к нему интерес публики. В 1813 году он написал романтическую фантастическую повесть «Удивительная история Петера Шлемиля» («Peter Schlemihls wundersame Geschichte»), в которой герой за богатство продал свою тень, а затем ищет её по всему свету, находя нравственное успокоение только в научной работе. Повесть эта была написана как раз в то время, когда война немцев с французами заставляла его особенно болезненно чувствовать нравственную невозможность примкнуть к той или другой стороне. Она создала Шамиссо весьма значительную известность.

В 1815 году Шамиссо получил приглашение отправиться в качестве естествоиспытателя в кругосветное плавание на бриге «Рюрик», снаряжённом графом Н. П. Румянцевым, под командой русского капитана О. Е. Коцебу. Шамиссо принял предложение и в течение трёх лет (1815—1818) объездил некоторые африканские острова, Южную Америку, часть Сибири, потом Северную Америку, Полинезию, Капландию. Коцебу ставил всевозможные препятствия его научным изысканиям, но позднее в описание своего путешествия он включил отрывки только из его работ.

В полном виде «Reise um die Welt» («Путешествие вокруг света», 1834—36; в двух частях: I: «Tagebuch», II: «Bemerkungen und Ansichten», где собраны его наблюдения ботанические, зоологические, а также лингвистические — о гавайском языке и других) появилась лишь в 1836 году (в собрании его сочинений).

По возвращении в Берлин, в 1818 году, Шамиссо получил степень почётного доктора философии и место кустоса (хранителя) берлинского ботанического сада. В 1835 году он был избран членом Берлинской академии наук.

С 1831 года он вместе с Густавом Швабом, а затем с фон Гауди издавал «Deutscher Musenalmanach», в котором появлялись его стихотворения, оригинальные и переводные (Шамиссо в совершенстве владел очень многими языками). Принадлежа до начала 1830-х годов к романтической школе, он, однако, пользовался уважением и молодой Германии, и Гейне, осмеивая романтиков, выделял из них Шамиссо: последний, в свою очередь, был в Германии одним из первых, оценивших Гейне по достоинству, как только он начал издаваться. В 1836 году Шамиссо в своём «Musenalmanach» поместил портрет Гейне, что вызвало против него бурю негодования и поссорило его с Швабом и некоторыми другими романтиками.

В 1837 году умерла жена Шамиссо Антония (приёмная дочь Юлиуса Эдуарда Гитцига). Шамиссо оставил ботанический сад и вскоре умер.

Оценка научной деятельности 

Как естествоиспытатель Шамиссо известен своими наблюдениями над размножением сальп (отряда оболочников): в 1819 он открыл интересное биологическое явление, известное под названием смены или чередования поколений (метагенез; одиночные сальпы путём почкования образуют колонии молодых сальп, отделяющихся от тела матери и размножающихся половым путём, с образованием одиночных сальп).

Естественнонаучные печатные труды 
К области естественных наук и этнографии относятся следующие сочинения Шамиссо:
 «De animalibus quibusdam e classe vermium Linnaei» (Берлин, 1819)
 «Reise um die Welt in den Jahren 1815—18, Tagebuch»
 «Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungsreise unter Kotzebue» (составляющее 3-й т. «Entdeckungsreise» Коцебу, Веймар, 1821)
 «Uebersicht der nutzbarsten und schadlichsten Gewachse, welche, wild oder angebaut, in Norddeutschland vorkommen» (Берлин, 1827)
 «Ueber die Hawaiische Sprache» (Берлин, 1837)

Растения, описанные Шамиссо 
Им были описаны около 80 родов растений, например род  семейства  и множество видов.

Творчество

Повесть «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814) 

Наиболее известное художественное произведение Шамиссо — повесть «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814, русский перевод 1841). В рассказе о человеке, потерявшем свою тень, автор вскрывает психологическую ситуацию своего современника, искушаемого богатством, опасность утраты личности.

Поэзия 
Как лирик Шамиссо занимает одно из первых мест в немецкой литературе. Все его стихотворения дышат любовью к свободе, несколько неопределённой и романтической, сочувствием к бедным и угнетённым («Die alte Waschfrau» и «Das zweite Lied von der alten Waschfrau»: русский перевод «Старая прачка» и «Песнь о старой работнице» в «Деле», 1870, № 1 и 12), мягкостью и нежностью тона, особенно в стихотворениях: «Frauenliebe und Leben».

Лирике Шамиссо присущи известный демократизм, интерес к социальной проблематике — переводы и подражания П. Ж. Беранже, поэма «Изгнанники» (1831). Цикл «Любовь и жизнь женщины» (1830) положен на музыку Р. Шуманом (1840).

Стихотворения Шамиссо появились отдельно впервые в 1831 году; потом вышли другие его стихотворения отдельными сборниками и затем много раз переиздавались, целиком или по частям (27-е издание сборника «Frauenliebe und Leben», иллюстрированное Thumann’ом, Лейпциг, 1898; «Lebenslieder und Bilder», 13 издание, также иллюстрированное Thumann’ом, Лейпциг, 1895).

Посвятил одну поэму Аббе Глуску, пионеру русско-еврейского просвещения во второй половине XVIII века, — «» (1832), переведенную на древнееврейский язык («Наkarmel», 1871).

Переводы 
С русского он перевёл поэму К. Ф. Рылеева «Войнаровский» и в пандан к нему написал стихотворение: «Bestujeff», в котором описывается встреча в Сибири одного немецкого путешественника, друга Шамиссо, с декабристом Александром Бестужевым, аналогичная встрече Войнаровского с Мюллером; оба стихотворения появились в свет под общим заглавием «Die Verbannten». Также Шамиссо перевел с русского балладу Пушкина «Ворон к ворону летит…».

С французского Шамиссо особенно охотно переводил любимого им П. Ж. Беранже.

Собрания сочинений 
Собрание сочинений в 6 томах («Chamisso’s Werke»), начатое им самим, было закончено в 1836—39 годах в Лейпциге уже после его смерти; последние 2 тома включают его переписку и биографию (6 изд., Лейпциг, 1874). Есть ещё издания под редакцией M. Koch (Штутгарт, 1898), Barteis (Лейпциг, 1899), Walzet (Штутгарт, без года) и др. Ни одно из них не полно: в них помещены только стихотворения, сказка и путешествие вокруг света.

Шамиссо в русских переводах 
Стихотворения и поэмы Шамиссо на русский язык переводили в XIX веке Василий Жуковский, Каролина Павлова, Дмитрий Ознобишин, в XX веке — Юлий Даниэль, Юрий Левин, Вячеслав Куприянов и др. Перевод баллады «Ночная прогулка» (; 1828), выполненный Д. Д. Минаевым и опубликованный в 1884 году в «Живописном обозрении», стал в скором времени русской народной песней — «Окрасился месяц багрянцем».

«История Петера Шлемиля» много раз переводилась на русский язык. После первого перевода 1841 года, опубликованного за подписью «Лев Самойлов», выходили также переводы:

 А. Н. Чудинова: «Чудесная история Петра Шлемиля» (1899)
 П. П. Потёмкина: «Петер Шлемиль. Чудесная история» (1910)
 А. В. Болдырева: «Удивительная история Петера Шлемиля» (1936)
 И. С. Татариновой: «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1955, несколько переизданий)
 Э. И. Ивановой: «Невероятная история Петера Шлемиля» (2010)

Шамиссо и музыка 
Музыку на стихи Шамиссо писали: Иоганнес Брамс, Бенджамин Бриттен, Хуго Вольф, Эдвард Григ, Иоанна Кинкель, Николай Метнер, Мориц Мошковский, Фридрих Ницше, Пригожий Я., Ханс Пфицнер, Макс Регер, Н. А. Римский-Корсаков, Рихард Штраус, Роберт Шуман и др. (подробнее см.: ).

Память 
 В 1888 году Шамиссо был поставлен памятник в Берлине.
 В честь естествоиспытателя назван остров в Чукотском море — остров Шамиссо.
 Швейцарский аниматор Жорж Швицгебель снял по сказке Шамиссо мультфильм «Человек без тени» (2004), удостоенный многих призов на кинофестивалях.

Библиография 
 Шамиссо А. Избр. произв. в переводах рус. писателей. СПБ, 1899.
 
 
 Шамиссо А. Избранное. М., 1974. («Удивительная история Петера Шлемиля», а также образцы любовной и гражданской лирики поэта, его лучшие баллады и сатирические стихотворения.)
 Шамиссо А. [Стихотворения] // Поэзия немецких романтиков. М.: Художественная литература, 1985, с. 409—425
 Шамиссо А. Путешествие вокруг света. М., 1986.

Примечания

Литература 
 Karl Fulda, «Chamisso und seine Zeit» (Лейпциг, 1881)
 Chabozy, «Ueber das Jugendleben Adelberts von Chamisso» (Мюнхен, 1879)
 Lentsner, «Chamisso and his times» (Л., 1893)
 Brun, «Ad. de Chamisso» (Лион, 1896)
 J. Schapler, «Der Humor bei Chamisso» (1897)
 Его же, «Chamissos Peter Schlemihl»  (1893)
 Du Bois-Reymond, «Ad. v. Ch. als Naturforscher» (Берлин, 1889)
 Feudel W., A. von Chamisso…, Lpz., 1971 (лит.).

Ссылки 
 
 
 Михайлов А. В. Шамиссо  // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — : Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 8: Флобер — Яшпал. — 1975. — Стб. 584—585.
 Перевод баллады Адельберта фон Шамиссо Nächtliche Fahrt 
 Адальберт Шамиссо. Замок Бонкур. Северный король.  Пер. Шломо Крола. «Двоеточие», № 9-10

Умершие от рака лёгкого
Немецкие поэты
Поэты Германии
Немецкие писатели
Писатели Германии XIX века
Писатели романтизма
Лингвисты Германии
Этнографы Германии
Путешественники Германии
Члены Прусской академии наук
Члены Леопольдины
Похороненные на Третьем кладбище Иерусалимской и Новой церквей